Metal Church:

 Metal Church — метал-группа из США.
 Metal Church — дебютный студийный альбом группы Metal Church.